Реджо-Емілія — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Реджо-Емілія — провінція в Італії, у регіоні Емілія-Романья.